tarczyk (Cassida) – rodzaj chrząszczy z rodziny stonkowatych
 tarczyk (Clypeola) – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych
 tarczyk (Ctenobrycon spilurus) – gatunek ryby kąsaczokształtnej
 tarczyk (Placopsis) – rodzaj porostów

Przypisy